Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Kurdwanowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jan Szczepan Kurdwanowski – polski i francuski fizyk
 Mikołaj Michał Kurdwanowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Paweł Kurdwanowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Stanisław Kazimierz Kurdwanowski – polski szlachcic, urzędnik państwowy